Mandelștamm, Mandelștam:
 Nadejda Mandelștam
 Osip Emilievici Mandelștam

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești